Moravské naftové doly (MND) é uma companhia petrolífera checa, sediada em Hodonin.

História 
A companhia foi estabelecida em 2002, e mantém operações na Ásia e na Geórgia.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da República Checa

Ligações externas

Empresas da Chéquia